Abierto Mexicano Los Cabos 2019, właśc. Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Los Cabos Open rozgrywany w dniach 29 lipca–4 sierpnia 2019 roku w Los Cabos na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 858 565 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Meksyku